Verlängerung steht für:

 
 Kabelverlängerung, siehe Verlängerungsleitung
 elektrische Verlängerung einer Antenne, siehe Verlängerungsspule
 Verlängerung – Das MV1 Sportjournal, Sportsendung
 Vertragsverlängerung

Siehe auch:

 Heidelberger Verlängerung
 Overtime